9-й полк может означать:

Пехотные полки 
 9-й пехотный Ингерманландский Императора Петра Великого полк
 9-й Галицийский пехотный полк (Австро-Венгрия)
 9-й Вирджинский пехотный полк
 9-й Восточно-Норфолкский пехотный полк, также известный как Королевский Норфолкский полк
 Латвийский Резекненский 9-й пехотный полк
 9-й гренаде́рский Сибирский генерал-фельдмаршала Великого князя Николая Николаевича полк
 9-й егерский полк
 9-й ландверный Ляйтмерицский пехотный полк
 9-й гонведный Кошицкий пехотный полк

Стрелковые полки 
 9-й стрелковый полк
 Сибирский 9-й стрелковый полк
 Финляндский 9-й стрелковый полк
 Туркестанский 9-й стрелковый полк
 9-й гуркхский стрелковый полк
 9-й Греческий полк

Танковые полки 
  9-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва 
  9-й танковый Варшавский полк  19-й механизированной бригады
  9-й танковый полк  5-й танковой дивизии
  9-й танковый полк  9-й танковой бригады

Кавалерийские полки 
 Киевский 9-й гусарский полк
 Бугский 9-й уланский полк
 9-й Её Величества Королевский Уланский полк
 9-й/12-й Принца Уэльского Королевский уланский полк
 9-й драгунский Елисаветградский полк
 Казанский 9-й драгунский полк

Казачьи полки 
 Донской 9-й казачий полк

Авиационные полки 
 9-й гвардейский истребительный авиационный Одесский Краснознамённый ордена Суворова полк
 9-й истребительный авиационный Ярославский полк
 9-й «А» истребительный авиационный полк ПВО
 9-й истребительный авиационный полк ВВС Черноморского флота
 9-й скоростной бомбардировочный авиационный полк
 9-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк